Al-Bas (arab. البعث) – miasto w Syrii, w muhafazie Al-Kunajtira. W 2004 roku liczyło 1543 mieszkańców.

Przypisy 

Miasta w muhafazie Al-Kunajtira